Okręty US Navy o nazwie USS "Kalmia":
 Pierwszy  był parowcem śrubowym. Zakupiony przez US Navy w 1863. Sprzedany w 1865.
 Drugi . Jego stępkę położono w 1918, sprzedano go w 1947.
 Trzeci . Jego stępkę położono jako ATR-111 w 1944, sprzedany Kolumbii w 1978.

Kalmia